Соревнования в беге на 1500 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012 года прошли 22 марта на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. В забегах приняли участие 24 спортсмена.

Чемпионом мира стал канадец Денни Моррисон, который уже становился чемпионом мира на этой дистанции в 2008 году. Серебряная медаль у россиянина Ивана Скобрева, бронзовая у чемпиона мира прошлого года — норвежца Ховарда Бёкко. Трёхкратный чемпион мира на 1500 м — американец Шани Дэвис остался за бортом подиума и занял 4-е место.

Медаль Скобрева стала первой для России медалью чемпионатов мира на дистанции 1500 метров. Российский дебютант чемпионатов мира — Денис Юсков занял шестое место, став единственным, кто побил личный рекорд.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Стартовый лист
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2012